Министерство обороны США ( — DoD или DOD, иногда употребляется название Defense Department) — государственная структура в США, представляющая собой исполнительную ветвь отдела федерального правительства США, в задачи которой входит координировать, а также контролировать все органы и функции соответствующего правительства, имеющие непосредственное отношение к национальной безопасности Соединённых Штатов Америки. Департамент является крупнейшим работодателем в мире: численность военнослужащих составляет почти 1,3 млн; кроме того, следует также учесть более 826 тысяч солдат национальной гвардии, а также резервистов четырёх служб и более 742 тыс. гражданских лиц. Таким образом, общая численность сотрудников департамента превышает 2,8 млн человек. Штаб-квартирой министерства является Пентагон, расположенный в Арлингтоне, штат Вирджиния, недалеко от столицы США Вашингтона, округ Колумбия.

Министерство обороны возглавляет министр обороны США, который подчиняется непосредственно президенту Соединённых Штатов Америки. Министерству обороны подчиняются три военных отдела: Департамент армии США, Департамент военно-морского флота США, Департамент военно-воздушных сил США. Кроме того, министерству обороны подчиняются четыре национальных разведывательных службы: Разведывательное управление министерства обороны США (DIA), Агентство национальной безопасности США (NSA), Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) и Национальное управление военно-космической разведки США (NRO).

История 
История департамента обороны Соединённых Штатов началась с Континентального конгресса, который состоялся в 1775 году. Акт о формировании армии Соединённых Штатов был принят 14 июня 1775 года. Эта дата совпадает с американским праздником - днём флага. Второй Континентальный Конгресс ознаменовал начало истории военно-морского флота Соединённых Штатов 13 октября 1775 года, создав Корпус морской пехоты США 10 ноября 1775 года. На данный момент и Военно-Морские Силы США и Корпус морской пехоты являются отдельными военными службами, подчинёнными Департаменту военно-морского флота.

Военный отдел 
Преамбула Конституции Соединённых Штатов гарантирует федеральному правительству США право защищать своих граждан.Мы, народ Соединенных Штатов, дабы образовать более совершенный Союз, установить правосудие, гарантировать внутреннее спокойствие, обеспечить совместную оборону, содействовать всеобщему благоденствию и закрепить блага свободы за нами и потомством нашим, торжественно провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки.

- Конституция Соединённых Штатов АмерикиПосле открытия первого Конгресса 4 марта 1789 года, дальнейшее наращивание сил обороны было затруднено, поскольку законодательные органы временно не могли удовлетворить потребностей в юридической защите армии из-за проблем, связанных с формированием нового правительства. Президент Джордж Вашингтон дважды отправлялся в Конгресс, чтобы напомнить им об их обязанности создать армию за это время. В последний день сессии, 29 сентября 1789 года, Конгресс создал военный отдел, являющийся историческим предшественником Министерства обороны. Военный отдел занимался и морскими делами до тех пор, пока Конгресс не создал отдел флота в 1798 году. Секретари каждого из этих отделов подчинялись непосредственно президенту, как советники до 1949 года, когда все военные ведомства были подчинены министру обороны.

Национальное военное учреждение 

В 1944 году Конгресс США вступил с инициативой о создании структуры, в задачи которой кроме прочих входила координации действий военных. В 1945 году армией США, военно-морскими силами США и объединённым комитетом начальников штабов был разработан план создания такой структуры. 19 декабря 1945 года президент США Гарри Трумэн направил послание в Конгресс с предложением рассмотреть возможность создания единого министерства национальной безопасности, которое подчинялось бы министерству транспорта. Предложение начало рассматриваться конгрессом в апреле 1946 года, но в июле 1946 года комитет ВМС выразил обеспокоенность из-за предложенного концентрирования командования всеми родами войск одним министерством. В феврале 1947 года Трумэн отправил в Конгресс новый законопроект о создании министерства обороны, где он активно обсуждался и редактировался в течение нескольких месяцев и в конечном итоге был принят. Предусматривалось объединение в одно министерство военного ведомства США (основано в 1789), военно-морского ведомства США (основано в 1798; ранее адмиралтейский совет, основанный в 1780) и министерства военно-воздушных сил США. Департамент был создан для снижения конкуренции между различными военными ведомствами, которая образовалась после окончания Второй мировой войны.

26 июля 1947 года Трумэн подписал «Закон о национальной безопасности 1947», в котором предписывалось национальному военному ведомству () приступить к работе 18 сентября 1947 года, а днём позже Джеймс Форрестол был назначен первым министром обороны. Но из-за того, что ведомство имело крайне неприятную аббревиатуру (National Military Establishment — NME — схоже по произношению со словом «Enemy» — враг), его было решено переименовать. 10 августа 1949 года национальное военное ведомство было переименовано в министерство обороны.

Министерство обороны 
Штаб-квартира министерства обороны находится в Пентагоне, в Арлингтоне, штат Виргиния, по другую сторону реки Потомак от Вашингтона. В настоящее время министерство включает в себя ведомства сухопутных, Военно-морских, авиационных и десантных армейских подразделений, а также ряд разведывательных агентств, таких как Агентство национальной безопасности и Разведывательное управление министерства обороны США.

Во время войны министерство обороны США также имеет полномочия управлять береговой охраной; в мирное время этот орган управляется министерством внутренней безопасности ( — DHS). До создания DHS береговая охрана контролировалась министерством транспорта. Береговая охрана со времён Второй мировой войны официально не является военной организацией, но она иногда принимает участие в военных операциях США.

Структура министерства обороны определена в законе Голдуотера-Никольса 1986 года. В этом законе расписан порядок управления высших чинов армии США. Главным является президент США, затем следует министр обороны, затем региональные командующие (один или несколько) которые управляют войсками во вверенных им регионах. Председатель Комитета начальников штабов и некоторые его члены отвечают за боеготовность вооружённых сил США и служат президентскими военными советниками, но не подчиняются командному аппарату. Председателем комитета начальников штабов по закону может быть только офицер ВС США в звании не ниже генерала.

Организационная структура министерства обороны США 

Министр обороны США, назначенный президентом и с согласия Сената, является главой министерства обороны, закреплённым федеральным законом (§ 113 10 глава), «главный помощник президента по всем вопросам, связанным с министерством обороны», имеет «полномочия, руководства и контроля над министерством обороны». Поскольку для Конгресса или Президента нецелесообразно участвовать в каждом деле министерства обороны, министр обороны и подчинённые должностные лица министра обычно осуществляют военную службу.

Министерство обороны состоит из Канцелярии министра обороны, комитета начальников штабов (КНШ), Управления Генерального инспектора, министерств Вооруженных Сил (министерство армии США, Военно-морское министерство США, министерство военно-воздушных сил), Агентство обороны и полевые действия Департамента обороны, Бюро Национальной гвардии, а также других аппаратов, агентств, организаций и командований, установленных или назначенных законом, или президентом, или министром обороны.

Директива министерства обороны 5100.01 описывает организационные отношения в министерстве и является основополагающим документом для определения основных функций военного ведомства. Последняя версия, подписанная бывшим министром обороны Робертом Гейтсом в декабре 2010 года, является первым крупным переизданным документом с 1987 года.

Аппарат министра обороны 

Аппарат министра обороны (OSD) является основной структурой, подчиненной непосредственно министру обороны, имеющей полномочия заниматься осуществлением политики, планировании, управлении ресурсами, налогово-бюджетной и программной оценке и надзоре, а также взаимодействия с другими ведомствами и агентствами США, правительствами иностранных государств и международными организациями посредством формальных и неформальных процессов. OSD также осуществляет надзор и управление оборонными агентствами и полевой деятельностью министерства обороны.

Оборонные агентства 
Аппарат министра обороны также контролирует следующие оборонные агентства:

 Научно-исследовательский институт радиобиологии Вооружённых сил США
 Деятельность Министерства обороны по просвещению
 Управление перспективных исследовательских проектов
 Оборонный комиссариат
 Агентство по аудиту по оборонному контракту
 Агентство по управлению контрактными контрактами
 Служба финансирования финансов и бухгалтерского учёта
 Агентство оборонных информационных систем
 Агентство юридической защиты
 Оборонное логистическое агентство
 Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности
 Служба безопасности обороны (бывшая Служба разведки обороны)
 Технический информационный центр обороны
 Агентство по уменьшению угрозы безопасности
 Агентство противоракетной обороны

Национальные разведывательные агентства 
Несколько оборонных ведомств являются членами разведывательного сообщества Соединённых Штатов. Это разведывательные службы на национальном уровне, которые действуют под юрисдикцией Министерства обороны, но одновременно подпадают под власть директора Национальной разведки. Они отвечают требованиям национальных экспертов стратегического и тактического планирования политики и армейских операций, служат в качестве агентств по борьбе с боевыми действиями, а также оказывают помощь разведывательным службам или правоохранительным органам, не относящимся к Департаменту обороны, таким как Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований.

Военные службы могут иметь свои собственные разведывательные департаменты, которые имеют право отличаются друг от друга, но подлежат координации национальными разведывательными службами под юрисдикцией департамента обороны. Департамент обороны управляет национальными координационными органами и активами в дисциплинах разведки сигналов, геопространственной разведки, внешней разведки, а также строит, запускает и управляет спутниковыми активами разведки. Министерство обороны также имеет свою собственную разведывательную службу, которая поддерживает ЦРУ, а также уделяет внимание приоритетам военной разведки человека. Эти агентства непосредственно контролируются Заместителем министра обороны по разведке.

Национальные разведывательные агентства при Министерстве обороны

Объединённый комитет начальников штабов 
Объединённый комитет начальников штабов является органом планирования и управления в Департаменте обороны, которые консультируют Секретаря обороны, Совет безопасности США, Совет Национальной безопасности и президента по военным вопросам. Состав Объединённого комитета начальников штабов определяется уставом и состоит из Председателя Объединённого комитета начальников штабов, заместителя Председателя Объединённого комитета начальников штабов, старшего заместителя председателя, Начальника штаба армии, морской пехоты, флота и ВВС в дополнение к начальнику национальной гвардии, каждый из которых назначаются президентом США после подтверждения Сената. Каждый из руководителей военных служб за пределами своих полномочий Объединённого комитета начальников штабов работает непосредственно с секретарём военного ведомства, то есть секретарём армии, секретарём морской пехоты, секретарём флота, секретарём ВВС.

В соответствии с законом Голдуотера — Николса в 1986 году Объединённый комитет начальников штабов не имеет оперативного командного органа, ни индивидуально, ни коллективно, поскольку цепочка полномочий от Президента до министра обороны и от министра обороны перед объединённым командованием представляет собой сложную систему с различными ответвлениями.

  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 Министерство Армии США (), руководит сухопутными войсками США.
 Военно-морское министерство США (), руководит военно-морскими силами США и морской пехотой США.
 Военно-воздушное министерство США (), руководит военно-воздушными силами США.
 Объединённый комитет начальников штабов ()
 Единые командования ()
 Командование специальных операций США ()
 Стратегическое командование Вооружённых сил США ()
  ()

 Географические единые командования ()
 Центральное командование ()
 Европейское командование ()
 Северное командование ()
 Индо-Тихоокеанское командование ()
 Южное командование ()
 Африканское командование ()
  ()
 Разведывательное управление Министерства обороны США (РУМО) ()
 Агентство национальной безопасности ()
 Национальное управление военно-космической разведки США ()
 Национальное агентство геопространственной разведки США ()
 Обсерватория ВМС США ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 Управление перспективных исследовательских проектов ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
 Служба охраны Пентагона ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()
  ()

В 2003 году  () была переведена под управление Министерства безопасности территории США ().

В 2009 году президент США Барак Обама распорядился о создании ещё одного внутриведомственного подразделения — Кибернетического командования США — в связи с участившимися случаями проникновения хакеров таких стран, как Китай и Россия, в компьютерные сети Пентагона. Первым начальником был назначен по совместительству глава АНБ США генерал Кит Александер. Кибернетическое командование в оперативном плане подчиняется Стратегическому командованию ВС США (база ВВС США Оффутт, штат Небраска).

Бюджет 
Бюджет министерства обороны на 2011 год составляет $708 миллиардов, включая текущие расходы на ведение боевых действий, что составляет примерно 4,7 % ВВП США. По сообщению Reuters, масштабная проверка финансовой деятельности американского военного ведомства выявила серьёзные нарушения.

Потребление энергии 
Министерство обороны потребляет около 80 % энергии всех правительственных структур США, или 1 % от общего потребления энергии США. В 2010 году министерство приобрело 5 миллиардов галлонов жидких нефтепродуктов для военных операций на $13,2 миллиардов.

Законы о министерстве обороны 
 1947 — Закон о национальной безопасности 1947
 1958 — Закон о реорганизации министерства обороны США PL 85-899
 1963 — Закон об ассигнованиях в министерство обороны США PL 88-149
 1963 — Закон санкционировании военного строительства США PL 88-174
 1967 — Закон о дополнительных военных ассигнований PL 90-8
 1984 — Разрешающий закон министерства обороны США PL 98-525
 1986 — Закон Голдуотера-Николса о реорганизации вооруженных сил PL 99-433
 1996 — Акт об Анти терроризме и Эффективности Смертной Казни PL 104—132

Признание ведомства террористической организацией на территории Ирана 
3 января 2020 года президент США Дональд Трамп объявил об убийстве Иранского генерала Касейма Сулеймани, которого назвал «террористом номер один в мире». Парламент Ирана в ответ на убийство Сулеймани 7 января 2020 года единогласно принял законопроект, согласно которому Минобороны США и все связанные с ним организации признаются на территории Ирана террористическими, а лица, причастные к убийству генерала, считаются террористами.

См. также 
 Военные эмблемы министерства обороны США
 Поправки Берри в свод законов США, о использовании американских товаров для снабжения военных сил США
 Вооружённые силы США
 Исследовательский центр солдатского снаряжения армии США
 Архитектурный фреймворк Министерства обороны США

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства обороны США